

Geografia 
Italia
 Gradisca d'Isonzo – comune della provincia di Gorizia 
 Gradisca – frazione di Sedegliano in provincia di Udine
 Gradisca – frazione di Spilimbergo in provincia di Pordenone

Altro 
 Gradisca – nave
 Gradisca – personaggio del film Amarcord di Federico Fellini